Ana Olivera (1953-), femme politique uruguayenne ;
 Nicolás Olivera (1978-), joueur uruguayen de football ;
 Rubén Olivera (1983-), joueur uruguayen de football ;
 Walter Olivera (1952-), joueur et entraîneur uruguayen de football ;
 Washington Olivera (1954-), joueur uruguayen de football.